

Cinema 
Will Power – cortometraggio del 1913 diretto da Phillips Smalley
Will Power – film del 1936 diretto da Arthur Ripley
Will Power – film del 2012 diretto da Tim Limon

Musica 
Will Power – album di Joe Jackson

Persone 
 Will Power  – pilota automobilistico australiano